

Cinema 
 The Caretaker - Il guardiano (The Caretaker) – film del 1963 diretto da Clive Donner
 Il guardiano – film del 1998 diretto da Enrico Pitzianti
 Il guardiano – film del 1999 diretto da Egidio Eronico
 Il guardiano (Watchtower) – film del 2002 diretto da George Mihalka

Letteratura 
 Il guardiano – libro di Jack Whyte

Fumetti 
 Il Guardiano – personaggio dei fumetti di Rat-Man

Teatro 
 Il guardiano (The Caretaker) – opera teatrale di Harold Pinter del 1959

Televisione 
 Il guardiano (o Dall'altra parte dell'universo, Caretaker) – episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
Guardiano
Guardian